Бекет — многозначный термин:

Военное дело 
 Бекет в военном деле России — передовой сторожевой пост (отряд) или отряд охранения, конный разъезд или стража (караул) у черкас (казаков), от тюркского «укреплять» («делать крепким»), тоже что и аванпост или пикет.
 Бекетный (Бекетчик) — часовой или караульный в казачьем войске.

Фамилия 
 Мария Бекет (1839—1904) — американская художница.
 Томас Бекет (1118—1170) — архиепископ Кентерберийский.
  (1902—1969) — американский архитектор.
 Бекет-ата Мырзагулулы (1750—1813) — суфий, казахский просветитель и батыр.

Имя 
 Исаев, Бекет Уразович — младший сын У. Д. Исаева.
 Бекет Баимбетов — футболист ФК «Астана».

Топоним

Казахстан 
 Бекет — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бекет — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бекет — село в Шетском районе Карагандинской области.

Россия 
 Бекет — заимка в Боханском районе Иркутской области.
 Бекет — село в Яйском районе Кемеровской области.
 Бекет — приток реки Яи в Кемеровской области.
 Бекет — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Бекет — пруд в ЮАО Москвы.

Румыния 
 Бекет — город в Румынии, на Дунае.

США 
  — американский городок.

Иное 
 «Бекет» — опера А. Зильбера.
 «Бекет» — фильм 1923 года.
 «Бекет» — фильм 1964 года.
 «Бекет батыр» — исторический эпос о батыре Бекете Серкебаеве.
  (Becket ou l’Honneur de Dieu, 1959) — пьеса Жана Ануя.
 Бекет — крымский хан, персонаж мультфильмов «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Три богатыря на дальних берегах».

См. также 
 
 
 
 15 бекет () — село в Мангистауском районе Мангистауской области Казахстана.
 Бекет-Ата — некрополь, подземная мечеть в Огланды.